34-й чемпионат мира проходил в городе Вена (Австрия), с 18 марта по 29 марта 1967 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А) проходили турниры в группе В и группе C. Все игры проходили на площадках «Винер Штадтхалле» и .

По итогам этого чемпионата переходы между группами были временно приостановлены в связи с предстоящим в следующем году хоккейным турниром на зимних олимпийских играх. Тем не менее, две сборные, занявшие последние места в группе А, были понижены в классе на будущий чемпионат мира 1969 года. Шесть первых команд группы В в рамках новой формулы проведения остались в ней и на 1969 год, а две последние — низведены до группы C.

На этом чемпионате было введено новое правило определения итоговых мест в турнире: теперь при равенстве очков преимущество определялось по итогам личных встреч, а не по разнице шайб. Это нововведение позволило сборной Швеции, обыгравшей сборную Канады, занять второе место.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки

Символическая сборная

Приз «Справедливой игры» 

 Сборная Финляндии

Медалисты

Источники

См. также 

 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1967
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1967

Март 1967 года

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1967
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1967 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты мира в Австрии